Crusader Kings 3 () — компьютерная игра в жанре глобальной стратегии в реальном времени, разрабатываемая студией Paradox Interactive. Анонс игры состоялся 19 октября 2019 года на выставке PDXCON 2019. Релиз игры состоялся 1 сентября 2020 года для Windows, Linux и Mac. 29 марта 2022 года состоялся выход игры на платформах Xbox Series X/S, PlayStation 5.

Разработка и выпуск
По утверждению ведущего гейм-дизайнера Хенрика Фареуса, разработка началась примерно за год до Imperator: Rome, то есть в 2015 году. Игра использует новый, более мощный движок.

В день анонса игры сайт Rock, Paper, Shotgun опубликовал материал, в котором сообщалось, что разработчики решили не использовать в игре фразу Deus vult (боевой клич крестоносцев, в настоящее время популярный среди ультраправых). Это вызвало возмущение игроков, некоторые из которых даже организовали онлайн-петицию, требуя от Paradox отменить своё решение. В итоге Фареус выступил с заявлением о том, что «вопрос был неправильно разъяснён» и на самом деле разработчики не задумывались, какие термины использовать в игре, если не считать того, что они должны соответствовать историческому контексту.

Релиз игры состоялся 1 сентября 2020 года на платформах Windows, Mac и Linux. Спустя два года, игра была выпущена на консолях Xbox Series X/S, PlayStation 5 29 марта 2022 года. В этот же день, игра стала доступна в Xbox Game Pass.

Особенности 
Обещано, что Crusader Kings 3 с самого начала будет включать значительно больше контента, чем было в Crusader Kings 2 в день выхода. В числе анонсированных особенностей:
 В качестве стартовых дат доступны 867 год и 1066 год, но не 769 год (который был добавлен в Crusader Kings 2 дополнением «Charlemagne»); как и прежде, игра заканчивается в 1453 году (перед началом игры можно отключить дату окончания и она будет длиться до тех пор, пока династия игрока не вымрет); при этом возможности начать игру в любой момент между 1066 и 1453 годами, как в CK2, не будет;
 Карта игры охватывает немного большую территорию, чем в CK2 (от Испании и Исландии до Мьянмы и Монголии, от Скандинавии до Центральной Африки), и в 4 раза более детальная — помимо графств, на ней отображены также баронские владения (но играть за баронов по-прежнему невозможно); каждое графство включает в среднем 3 баронства;
 Мусульмане, язычники и прочие нехристианские правители будут доступны для игры, но теократии и торговые республики — нет; также не будет специфической игровой механики для кочевников, присутствовавшей в CK2;
 Персонажи представлены трёхмерными моделями в полный рост вместо двумерных портретов;
 Каждый персонаж может выбрать один из 5 доступных образов жизни, у каждого из которых есть 3 дерева навыков;
 Игра стимулирует отыгрыш с помощью новой механики стресса: когда персонаж принимает решение, противоречащее его характеру, его уровень стресса повышается;
 Динамичная система религий: игрок может создать собственную ересь и сам определить её особенности (например, разрешить каннибализм или ординацию женщин);
 Реализованы побочные ветви династий: внутри династии может существовать несколько домов (например, Йорки и Ланкастеры как побочные ветви Плантагенетов); у каждой династии и у каждого дома есть свой глава, полномочия которого будут включать, например, возможность легитимации бастардов;
 Армия состоит из ополченцев (levies), набираемых из домена игрока и с земель вассалов, и более профессиональных солдат (men-at-arms), которые могут принадлежать к одному из нескольких типов (например, арбалетчики или кавалерия); игрок сам выбирает, какие подразделения нанять, и благодаря этому имеет больший контроль над составом армии, чем в предыдущих частях;
 Персонажи с высокими боевыми навыками могут быть сделаны рыцарями, которые присоединяются к армии игрока в качестве мощных боевых единиц (20 рыцарей в бою примерно соответствуют 200 ополченцам).
 В игре планируется глубокая система любовных взаимоотношений, которая будет непосредственно влиять на игровой процесс. Прогресс игрока всегда будет отображаться наглядно, чтобы было понятно, к чему привели те или иные решения.

Дополнения 
 Northern Lords — первое небольшое косметическое дополнение для игры, сосредоточенное на странах Скандинавии. Добавляет новые события, решения, персонажей и музыку. Дополнение было анонсировано 13 марта и выпущено 16 марта 2021 года.
 Royal Court — второе дополнение для игры, которое добавляет Королевский Дворец и полностью перерабатывает механику придворных и гостей. Добавляет новые должности, события и решения. Позволяет заказывать артефакты. Также перерабатывает механику культур. Позволяет отделять и создавать новые культуры. Дополнение было анонсировано 21 мая 2021 года и выпущено 8 февраля 2022 года.
 Fate of Iberia — третье дополнение для игры, которое добавляет механику борьбы для отображения исторических процессов на Иберийском полуострове. Дополнение было выпущено 1 июня 2022 года.
 Friends & Foes — четвёртое дополнение для игры, которое добавляет новые механики для отображения взаимоотношений персонажей. Дополнение было выпущено 8 сентября 2022 года.

Критика 

Игра получила всеобщее признание, согласно агрегатору рецензий Metacritic. Средневзвешенная оценка — 91/100, на основании 65 рецензий для Windows.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Компьютерные игры 2020 года
Стратегии в реальном времени
Глобальные стратегии
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Linux
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, изданные Paradox Interactive
Игры для PlayStation 5
Игры для Xbox Series X/S